Капутан (, в переводе — Синее/Голубое озеро) — многозначный топоним:
 Озёра: 
  — село в Котайкской области Армении.
  — железный рудник близ этого села.